TJQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Buluh Tumbang di Tanjung Pandan (Indonesia)